Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego SL Benfica.

Wykaz spotkań pucharowych

1957–1980

1981–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 
 

SL Benfica
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach